Flood (informatyka)
 Zanurzanie – metoda terapeutyczna w leczeniu fobii